Квалификация на Всемирные пляжные игры 2019 для зоны КОНКАКАФ — континентальный турнир по пляжному футболу, который пройдет с 3 по 5 августа 2019 года в Сан-Сальвадоре, Сальвадор.

Мужчины

Сетка 
Финалисты получают путевку на Всемирные пляжные игры.

Плей-офф за 5-8 место

Итоговое положение команд

Женский турнир

Формат 
В круговом турнире сыграют женские сборные Багамских островов, Мексики,
Сальвадора и США. Они сыграют друг с другом по одному матчу. Команда занявшие первое место получит путевку на Всемирные пляжные игры 2019 (но позже первые две команды получили путевку).

Групповой этап 

Соревнования по пляжному футболу
Всемирные пляжные игры 2019